Rezervní fond Ruské federace vznikl 1. února 2008, rozdělením Stabilizačního fondu na Rezervní fond a Fond národního bohatství. Zdrojem fondu jsou příjmy z prodeje ropy a zemního plynu. Cílem fondu je vyrovnávání rozpočtu při poklesu cen uvedených komodit. Spravován je ministerstvem financí, prostředky fondu jsou výhradně v cizích měnách (45% USD, 45% EUR, 10% GBP) a tvoří současně část devizových rezerv centrální banky.

Stav fondu a jeho zánik 
Fond je založený na principu vyrovnávání pohybu cen plynu, ropy a ropných produktů. Prostředky utržené za tyto komodity se převádějí do fondu a z něj potom do rozpočtu. Pokud tržby přesáhly vládou stanovený normativ, byly přebytky ponechány ve fondu. Pokud se normativ naplnit nepodařilo, byly chybějící prostředky z fondu čerpány ve prospěch státního rozpočtu.

V roce 2014 však došlo k prudkému propadu cen zejména ropy, na což vláda nereagovala úpravou rozpočtu a tedy ani normativu. Důsledkem byl postupný úbytek prostředků fondu. Později vláda normativ přizpůsobila reálným cenám komodit.

V tomtéž roce však došlo v důsledku obsazení ukrajinského poloostrova Krym k zavedení hospodářských sankcí vůči Ruské federaci. Vláda přišla o možnost vyrovnávat výpadky rozpočtu pomocí půjček a Rezervní fond se stal jediným zdrojem likvidních aktiv, ze kterého měla možnost prakticky neomezeně čerpat. To vedlo k dalšímu úbytku prostředků.

V lednu 2017 ruské ministerstvo financí nezveřejnilo v obvyklém termínu na svých stránkách informaci o stavu Rezervního fondu. Podle zahraničních a nezávislých ruských zdrojů však na přelomu roku došlo k odčerpání více než poloviny zbývajících prostředků . Toto v druhé polovině ledna ruské ministerstvo financí, zveřejněním stavu fondu, potvrdilo.

Koncem roku 2017 ministerstvo financi vyčerpalo téměř všechny prostředky a použilo je na krytí rozpočtového schodku. Zbývající peníze byly převedeny do Fondu národního blahobytu a Rezervní fond tak k 1.1.2018 fakticky zaniknul.

Prostředky ve fondu 
Historie objemu prostředků alokovaných v Rezervním fondu Ruské federace.

Odkazy

Reference

Související články 
 Stabilizační fond Ruské federace
 Centrální banka Ruské federace

Externí odkazy 
 Informace a statistiky Rezervního fondu Ruské federace na stránkách ministerstva financí

Ekonomika Ruska